13 может означать:
 13 — натуральное число между 12 и 14.
 13 год — невисокосный год, начинающийся в воскресенье.

В искусстве 
 Тринадцать (художественная группа) — советское творческое объединение 1928—1932 годов.
 Тринадцать (фильм) — название нескольких фильмов:
 Тринадцать (фильм, 1936) — фильм Михаила Ромма, СССР.
 Тринадцать (фильм, 2003) — фильм Кэтрин Хардвик, США.
 Тринадцать (фильм, 2005) / 13 Tzameti — фильм Гелы Баблуани, Франция.
 Тринадцать (фильм, 2010) — фильм Гелы Баблуани, США.
 Тринадцатая — персонаж телесериала «Доктор Хаус».
 Тринадцатый — франко-канадский телесериал (2011−2012).

Другое 
  — болгарский футбольный клуб из Софии.
 Тринадцатая — разговорное название российского автомобиля ВАЗ-2113 (Lada Samara).

См. также 
 XIII (значения)